Il singolare femminile del torneo di tennis Cincinnati Masters 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrice Patty Schnyder che ha battuto in finale Akiko Morigami 6-4, 6-0.

Teste di serie

 Patty Schnyder (campionessa)
 Vera Zvonarëva (secondo turno)
 Jelena Janković (quarti di finale)
 Daniela Hantuchová (semifinali)

 Marion Bartoli (primo turno)
 Ai Sugiyama (secondo turno)
 Anna-Lena Grönefeld (primo turno)
 Květa Peschke (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cincinnati Masters 2005